Низамуддин:

 Низамуддин Аулия (1238—1325) — один из наиболее значимых суфийских святых из ордена Чиштия.
 Низамуддин Ахмед-паша (1331—1348) — великий визирь Османской империи, при султане Орхане.
 Низамуддин ан-Найсабури (XIII—XIV вв.) — персидский астроном и математик, уроженец Кума.